Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2014 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  'Rafael Nadal (prvak)
  Novak Đoković (finale)
  Stan Wawrinka (prvi krog)
  Roger Federer (četrti krog)
  David Ferrer (četrtfinale)
  Tomáš Berdych (četrtfinale)
  Andy Murray (polfinale)
  Milos Raonic (četrtfinale)
  Kei Nišikori (prvi krog)
  John Isner (četrti krog)
  Grigor Dimitrov (prvi krog)
  Richard Gasquet (tretji krog)
  Jo-Wilfried Tsonga (četrti krog)
  Fabio Fognini (tretji krog)
  Mihail Južni (drugi krog)
  Tommy Haas (prvi krog, poškodba)

  Tommy Robredo (tretji krog)
  Ernests Gulbis (polfinale)
  Kevin Anderson (četrti krog)
  Alexandr Dolgopolov (drugi krog)
  Nicolás Almagro (prvi krog, poškodba)
  Jerzy Janowicz (tretji krog)
  Gaël Monfils (četrtfinale)
  Fernando Verdasco (četrti krog)
  Marin Čilić (tretji krog)
  Feliciano López (drugi krog)
  Roberto Bautista Agut (tretji krog)
  Philipp Kohlschreiber (tretji krog)
  Gilles Simon (tretji krog)
  Vasek Pospisil (prvi krog)
  Dimitrij Tursunov (tretji krog)
  Andreas Seppi (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis5
|RD1=Četrtfinale
|RD2=Polfinale
|RD3=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Rafael Nadal
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=6
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= David Ferrer
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=0
| RD1-score2-4=1
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=23
| RD1-team3= Gaël Monfils
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=1
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-score3-5=0
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Andy Murray
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=4
| RD1-score4-4=1
| RD1-score4-5=6

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Tomáš Berdych
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=2
| RD1-score5-3=4
| RD1-score5-4=
| RD1-score5-5=
| RD1-seed6=18
| RD1-team6= Ernests Gulbis
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4=
| RD1-score6-5=

| RD1-seed7=8
| RD1-team7= Milos Raonic
| RD1-score7-1=5
| RD1-score7-2=65
| RD1-score7-3=4
| RD1-score7-4=
| RD1-score7-5=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Novak Đoković
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=77
| RD1-score8-3=6
| RD1-score8-4=
| RD1-score8-5=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Rafael Nadal
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Andy Murray
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3=1
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=

| RD2-seed3=18
| RD2-team3= Ernests Gulbis
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3=6
| RD2-score3-4=3
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Novak Đoković
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=3
| RD2-score4-4=6
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Rafael Nadal
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=6
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Novak Đoković
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3=2
| RD3-score2-4=4
| RD3-score2-5=
}}

Zgornji del
1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del
5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= T Berdych
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= P Polansky
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= S Devvarman
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=64
| RD1-score03-4=3
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= A Nedovyesov
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=77
| RD1-score04-4=6
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= A Falla
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=64
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= B Paire
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3='''77
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= P Lorenzi
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=27
| RD1-team08=

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2014